Krautmarkt bezeichnet
 Krautmarkt (Brünn)
 Krautmarkt (Kirchheim unter Teck)
 Lummscher Krautmarkt, traditionelles Erntedankfest in Lommatzsch
 Krautmarkt (Luxemburg)
 Krautmarkt (Stettin)